VideoLAN Movie Creator (сокр. ) — нелинейный свободный видеоредактор, основанный на  VLC.

Программа находится на раннем этапе разработки, поэтому на данный момент обладает лишь простейшими функциями работы с видео: нарезка и склейка видео, наложение звуковой дорожки и др.

28 ноября 2010 года в редакторе появились функции работы с видеоэффектами: 3dflippo, baltan, color distance, edgeglow, luminance, transparency, vertigo, water и др.

Интерфейс программы поддерживает 14 языков: бразильский португальский, каталанский, китайский (упрощённый), чешский, немецкий, французский, итальянский, японский, румынский, русский, испанский, словацкий, шведский, украинский.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы (сайт в разработке, пока это страница с информацией)
 Страница проекта на сайте VideoLAN
 Скриншоты программы
 Обзор программы на сайте журнала Компьютерра

Свободное программное обеспечение для редактирования видео
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL